Mesquita pode referir-se a:

 Mesquita - templo islâmico.

Localidades
 Mesquita - município brasileiro de Minas Gerais
 Mesquita - município brasileiro do Rio de Janeiro

Esportes
 Mesquita - clube de futebol do município de Mesquita, Rio de Janeiro.

Pessoas
 Marcelino Mesquita, dramaturgo, escritor e político oitocentista português
 Otávio Mesquita, apresentador brasileiro
 Evandro Mesquita, cantor e ator brasileiro

Desambiguações de topônimos